Olănești se poate referi la:

 Localități din România
 Băile Olănești - stațiune balneară în județul Vâlcea
 Localități și locuri din Republica Moldova
 Olănești - localitate centru de comună din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova
 rezervația naturală Olănești

Toponime românești